Příjmení Nugent nese více různých osobností:

 Elliott Nugent (1896–1980) – americký herec a režisér
 Ryan Nugent-Hopkins (* 1993) – kanadský hokejista
 Ted Nugent (* 1948) – americký rockový kytarista